Eads ist der Familienname folgender Personen:
 George Eads (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Harvey Eads (1807–1892), amerikanischer Ältester der Shaker
 James Buchanan Eads (1820–1887), US-amerikanischer Ingenieur

Eads ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eads (Colorado), im Kiowa County
 Eads (Tennessee), im Shelby County

EADS steht als Abkürzung für:
 European Aeronautic Defence and Space Company, heute Airbus